Medway River kan syfta på följande platser:

Australien 

 Medway River (vattendrag i Australien), Tasmanien,

Kanada 

 Medway River (vattendrag i Kanada), Nova Scotia, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar